Натуральне число 1400
 1400 рік до нашої ери
 1400 рік нашої ери